Czerweny ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Czerweny von Arland (1848–1921), österreichischer Industrieller
 Ingrid Czerweny (* 1932), österreichische Schriftstellerin
 Robert Czerweny von Arland (1878–1962), österreichischer Industrieller und Erfinder
 Viktor Czerweny von Arland (1877–1956), österreichischer Erfinder und Industrieller